Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Pyzik – polski polityk
 Weronika Pyzik – polska lekkoatletka
 Zdzisław Pyzik – polski poeta i autor piosenek, społecznik